Верх-Каргатское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Новосибирской области России:

 Верх-Каргатское сельское поселение — входит в Здвинский район
 Верх-Каргатское сельское поселение — входит в Каргатский район